Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1951-1952.

Roster

Collegamenti esterni 

1952
Partizan Belgrado